Chiesa di Santa Margherita d'Antiochia a Firenze 
 Chiesa di Santa Maria d'Antiochia a Trabuchello frazione di Isola di Fondra